

Toponymie

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Piekiełko est un village

dans la voïvodie de Mazovie
 Piekiełko est un village
 Piekiełko est un ancien village, maintenant intégré dans la ville de Mława 

dans la voïvodie de Poméranie
 Piekiełko est un village de la gmina de Przodkowo 
 Piekiełko est un village de la gmina de Sierakowice

Homonymie de localités